Soay si può riferire a:
Soay, isola dell'arcipelago scozzese di Saint Kilda
Soay, isola dell'arcipelago scozzese delle Ebridi Interne